Tóth Zita (1982–) jogász, ifjúsági író
 Tóth Zita (2002–) alpesisíző